Bosznia-Hercegovina
Jasikovac falu Teočak községben, a Tuzlai kantonban

Horvátország
Jasikovac falu Plitvička Jezera községben, Isztria megyében